Боб Браян і Майк Браян були чинними чемпіонами, але того року не брали участі.

Марк Ноулз і Деніел Нестор виграли титул, перемігши у фіналі пару Маріано Худ і Себастьян Прієто з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонів виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі вісім сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2004 Open SEAT Godó Doubles Draw 

Open Torneo Godo
Torneo Godó 2004